Eddyville kan syfta på: 

 Eddyville, Illinois
 Eddyville, Iowa
 Eddyville, Kentucky